Mercedes-Benz type 211 var en bilmodel i den øvre mellemklasse fra Mercedes-Benz, som afløste type 210 i 2002 og blev afløst af type 212 i 2009. Modellen hørte til E-klassen.

Tekniske specifikationer 

* Elektronisk begrænset

Billeder

Eksterne henvisninger 

211
Øvre mellemklassebiler
Baghjulstrukne biler
Biler introduceret i 2002
Biler fra 2000'erne